Onderdistrict in Indonesië
 Adi Luwih (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Adi Luwih (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung